Okręty US Navy o nazwie USS "Mahan", pochodzącej od kontradmirała Alfreda Thayera Mahana:

 Pierwszy "Mahan" (DD-102/DM-7) był niszczycielem typu Wickes. Był w służbie w latach 1918-1930.
 Drugi "Mahan" (DD-364) był okrętem wiodącym niszczycieli typu Mahan. Wszedł do służby w 1934 i został zatopiony w 1944. 
 Trzeci "Mahan" (DLG-11/DDG-42) był niszczycielem typu Farragut (1958). Był w służbie w latach 1960-1993.
 Czwarty "Mahan" (DDG-72) jest niszczycielem typu Arleigh Burke. Wszedł do służby w 1998 i nadal w niej pozostaje (stan na 2008).

Mahan